Schawerda ist der Familienname von:
 Elisabeth Schawerda (* 1940), österreichische Lyrikerin
 Karl Schawerda (1869–1945), österreichischer Arzt und Insektenkundler